Собко — поширене українське прізвище:

 Собко Андрій Юрійович — майор медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Собко Вадим Миколайлович (*1912 — †1981) — український радянський письменник.
 Собко Віталій Іванович (*1987) — український футболіст.
 Собко Марія (*1990) — українська співачка.
 Собко Ольга Миколаївна (*1972) — кандидат економічних наук.
 Собко Павло Іванович (1988—2022) — громадський діяч, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Собко Пантелеймон Юрійович — головний корабельний старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Собко Петро Іванович (*1819 — †1870) — російський інженер і вчений у галузі будівельної механіки та залізничної справи.
 Собко Роман Юрійович (* 1979) — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Собко Серафим Володимирович (*1958 — †2011)  — каскадер, тренер історичного фехтування, засновник історичної реконструкції та рольового руху в Україні.
 Собко Сергій Станіславович (* 1984) — підполковник, Герой України.
 Собко Тарас Дмитрович — генеральний директор КП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради, заслужений лікар України.
 Собко Яна Олександрівна (* 2004) — українська бадмінтоністка, чемпіонка України 2021 року в жіночій парній категорії.

 Собко, за версією українського літописця XVIII століття Самійла Величка, — прізвище представників галицько-руського боярсько-шляхетського роду, які більше відомі загалу як Собеські.

Примітки 

Українські прізвища